NHL 09 — восемнадцатая игра в серии NHL от EA Sports. Последняя игра серии, вышедшая на PC и PS2.

Новые возможности 
По сравнению с предыдущими играми, в NHL 09 добавилось несколько новых возможностей, такие, как альтернативная форма и расширенные составы чешской экстралиги и российской суперлиги. В честь столетнего юбилея команды «Монреаль Канадиенс» была добавлена сборная команда её лучших игроков за 100 лет. Помимо этого, компания EA Sports добавила ностальгический стиль управления, такой же, какой использовался в NHL 94.

Версия для ПК 
Как и в двух предыдущих играх серии, версия для ПК не аналогична версиям для консолей: она отличается от неё более слабой графикой и отсутствием поддержки широкоэкранных разрешений. Для следующих игр серии версии для ПК уже не выпускались. На официальном форуме по этому поводу было выложено следующее заявление от разработчиков:

«Мы можем подтвердить, что EA не будет делать NHL 10 для PC и PS2 из-за текущего экономического климата и продолжающегося снижения количества продаж на спортивном рынке PC. Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы сделать самый лучший хоккей для PS3 и XBOX-360, но мы будем продолжать думать, как оживить ПК для спортивных игр»

Лиги и сборные 
Всего в игре представлены семь лиг и двадцать одна сборная.

Лиги 
   НХЛ
   АХЛ
  Российская хоккейная суперлига (игру начали разрабатывать до того, как Российская суперлига была переформирована в КХЛ).
  Немецкая хоккейная лига
  Шведская элитная серия
  Чешская экстралига
  Финская СМ-Лига

Дополнительные команды 
  ХК Давос
  Лучшие игроки «Монреаль Канадиенс» за 100 лет

Сборные

Звук в игре

Музыка в меню 
Музыка в меню включает в себя 17 композиций, любую из которых можно отключить.

Оценки

Награды 
 IGN:
 Лучшая спортивная игра для Xbox 360
 GameSpot:
 Лучшие спортивные игры
 Номинация — Игра года
 Номинация — Лучшая спортивная кооперативная игра
 Spike TV Video Game Awards:
 Лучшая спортивная кооперативная игра
 Номинации от GameTrailers:
 Лучшие спортивные игры
 Номинация — Лучшая игра для Xbox 360

Комментаторы 
В английских версиях игры для ПК и PlayStation 2 матчи комментируют  и Крэйг Симпсон. Гэри Торн и Билл Клемент присутствуют в версиях для PS3 и Xbox 360. В русской версии матчи комментируют Александр Ткачёв и Дмитрий Савин (хоккейные телекомментаторы), а также диктор Валентин Валентинов.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры о Национальной хоккейной лиге
Компьютерные игры, локализованные «СофтКлабом»
Компьютерные игры, локализованные 1С